Duan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Xing-de Duan
 Yani Duan